Horstedt kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Horstedt, Nordfriesland,  ort och kommun i Schleswig-Holstein, 
 Horstedt, Niedersachsen, ort och kommun i Niedersachsen,